Bergisches Museum steht für:

 Bergisches Museum für Bergbau, Handwerk und Gewerbe in Bergisch Gladbach, Nordrhein-Westfalen
 Bergisches Museum Schloß Burg an der Wupper in Solingen, Nordrhein-Westfalen